208-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион - воинское подразделение вооружённых СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Очевидно, принимал участие в Зимней войне.

В составе действующей армии с 22.06.1941 года по 15.11.1944.

На 22.06.1941 являлся армейским зенитным дивизионом 7-й армии, но сразу же был передан в состав 14-й армии.

Обеспечивал противовоздушную оборону в 1941 года 14-й армии, в 1942-1944 годах 32-й армии и в 1944 году - 19-й армии.

После окончания боевых действий с Финляндией в боевых действиях участия не принимал.

Подчинение

Командиры 

 ??

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 11 соединений, частей и подразделений войск ПВО, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945

Зенитные дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны